Eastern Province kan syfta på:

Geografi

Egypten 
1 Ash-Sharqiyya, guvernement,

Ghana 
2 Östra regionen (region i Ghana),

Sierra Leone 
4 Eastern Province, Sierra Leone,

Sri Lanka 
5 Östprovinsen, Sri Lanka, provins,

Zambia 
6  Östprovinsen (Zambia), provins,

Se även
 Östprovinsen

Robotskapade Egyptenförgreningar
Robotskapade Ghanaförgreningar
Robotskapade Sri Lankaförgreningar
Robotskapade Zambiaförgreningar